Serie A 2011-2012 può riferirsi:
 Serie A 2011-2012 – edizione del 1º livello del campionato italiano di calcio maschile
 Serie A 2011-2012 – edizione del 1º livello del campionato italiano femminile di calcio
 Serie A 2011-2012 – edizione del campionato di calcio a 5 femminile italiano
 Serie A 2011-2012 – edizione del 1º livello del campionato italiano di calcio a 5 maschile
 Serie A 2011-2012 – edizione del 1º livello del campionato italiano di hockey su ghiaccio maschile
 Serie A 2011-2012 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano
 Serie A 2011-2012 – edizione del campionato di rugby a 15 femminile italiano
 Serie A 2011-2012 – edizione del campionato di tchoukball italiano